William Anthony peut faire référence:
 William Anthony (USMC) (1853-1899), soldat de l'armée américaine et marine des États-Unis ayant servi pendant la guerre hispano-américaine.
 William Anthony (artiste) (né en 1934), peintre et illustrateur américain.
 William Anthony (relieur) (1926-1989), relieur irlando-américain.
 William Arnold Anthony (1835-1908), physicien américain.